Peloptulus är ett släkte av kvalster. Peloptulus ingår i familjen Phenopelopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Peloptulus